Schwedenheim bezeichnet

 Schwedenhaus (Hannover), 1947 als Kinder- und Flüchtlingsheim errichtete Baracken in der Eilenriede von Hannover
 Schwedenheim (Isernhagen), ehemaliges Gasthaus und Veranstaltungsstätte in Isernhagen, siehe Seefugium